Belaubre ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Belaubre (* 1980), französischer Triathlet
 Georges Belaubre (* 1944), französischer Triathlet